

Localidades

 Lastic (Cantal)
 Lastic (Puy-de-Dôme)

Desambiguações de topônimos